Четверяково (до 1948 года Лахденпохья, Кирьявайнен первое, Кирьявайнен второе, Маттила, ) — деревня в Красноозёрном сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
Топоним Lahdenpohja в переводе означает Дальний угол бухты.

По постановлению общего собрания граждан-переселенцев зимой 1948 года деревня Лахденпохья была переименована в Менделеево. Это переименование не было утверждено и после внесения соответствующей поправки деревня получила новое название — Четверяково, образованное от фамилии погибшего воина.

История 

До 1939 года деревня Лахденпохья входила в состав волости Валкъярви Выборгской губернии Финляндской республики.

С мая 1940 года — в составе Пяйвильского сельсовета Раутовского района Ленинградской области.

С 1 июля 1941 года по 30 мая 1944 года, финская оккупация.

С января 1949 года деревня стала учитываться, как Четверяково. В ходе укрупнения хозяйства к деревне были присоединены соседние селения: Маттила и Кирьявайнен.

С декабря 1960 года — в составе Правдинского сельсовета Рощинского района. 

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — в составе Приозерского района. 

По данным 1966 года деревня Четверяково также входила в состав Правдинского сельсовета.

По данным 1973 и 1990 годов деревня Четверяково входила в состав Мичуринского сельсовета.

В 1997 году в деревне Четверяково Красноозёрной волости проживали 18 человек, в 2002 году — 28 человек (русские — 89 %).

В 2007 и 2010 годах в деревне Четверяково Красноозёрного СП проживали 15 человек.

География 
Деревня расположена в юго-западной части района близ автодороги  (Подъезд к посёлку Пчёлино)

Расстояние до административного центра поселения — 4 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Житково (недействующая) — 22 км.

Деревня находится на правом берегу реки Булатная, южном берегу озера Вуокса и восточном берегу озера Красное.

Демография

Улицы 
Булатная, Кленовая, Лесная, Речная, Светлая.

Садоводства 
Красноозёрное-2.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района